La Liga de Campeones de la Concacaf 2024 será la 59.ª edición de la competición, y la 16.ª edición bajo el nombre de Liga de Campeones. Inicialmente esta edición contemplaba un formato expandido de 50 equipos que contaría con una fase de grupos regionalizada, pero finalmente se optó por ampliarla solo a 27 clubes que se clasificarán mediante los campeonatos de liga de sus respectivos países, copas nacionales y 3 copas regionales que se jugarán en el otoño de cada año. Todas las fases del torneo serán a eliminación directa.

Formato 
Esta nueva edición se jugará en un formato de eliminación directa y se conformará de cinco rondas: primera ronda, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Las primeras cuatro rondas incluirán partidos de ida y vuelta, mientras que la final se disputará a partido único en un fin de semana. Del total de 27 clubes, 22 comenzarán a jugar en la primera Ronda y 5 recibirán pase directo a los octavos de final.

Distribución

Equipos participantes 
En negrita los equipos que ingresan directamente a los octavos de final. El resto de equipos ingresan a la fase preliminar.

Clasificados sin posición definida  
  Pachuca: campeón del Torneo Apertura 2022, puede clasificar como México 1, México 2.
  Toluca: subcampeón del Torneo Apertura 2022, puede clasificar como México 1, México 2 o México 3.

Fase Eliminatoria

Primera Ronda 
Participan un total de 22 equipos.

Segunda Ronda 
Participan un total de 16 equipos, 11 ganadores de la Primera Ronda, más 5 equipos; campeones de México, Estados Unidos, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Cuartos de final 
Participan un total de 8 equipos.

Semifinales 
Participan un total de 4 equipos.

Final 
La final será a partido único, el campeón clasifica a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Véase también 
 Liga de Campeones de la Concacaf
 Leagues Cup
 Copa Interclubes de la Uncaf
 Campeonato de Clubes de la CFU

Referencias 

Fútbol en 2024